Machtemes ist der Name von

 Aloys Machtemes, deutscher Ingenieur, Stadtplaner beispielsweise in Erkrath-Hochdahl#Neue Stadt Hochdahl 
 Walter Machtemes (* 1949), deutscher medizinischer Soziologe